Стовпці — страва української кухні.
 Стовпці (Столбце) — село в Польщі.

Див. також 
 Стовбці (значення)